Пейсли или Пэйсли, :

Люди 
 Пейсли, Боб (1919—1996) — английский футболист.
 Пейсли, Брэд (род. 1972) — американский кантри-исполнитель и автор песен.
 Пейсли, Иэн (1926—2014) — политик-юнионист и проповедник, премьер-министр Северной Ирландии в 2007—2008.

Топонимы 
 Пейсли — город в Шотландии;
 Пещеры Пэйсли — палеоиндейский археологический памятник

Разное 
 Пейсли (орнамент) — орнамент, традиционный для кашемировых тканей, известный также как «индийский огурец».